Joaquim José de Sousa Breves (São João Marcos,  — Passa Três, ) foi um fazendeiro e militar da Guarda Nacional brasileiro, considerado o "Rei do Café" na época do Brasil Império. 

Baronatos do Brasil
Cafeicultores do Brasil
Naturais de Rio Claro (Rio de Janeiro)
Oficiais da Imperial Ordem da Rosa
Comendadores da Imperial Ordem de Cristo
Oficiais da Guarda Nacional
Deputados federais da Assembleia Nacional Constituinte de 1891